Mokša – fiume della Russia europea, affluente dell'Oka
 Mokša – lingua della Russia
 Mokṣa – termine sanscrito